Belesjnica (makedonska: Belička Reka, Belešnica, Беличка Река, Белешница) är ett vattendrag i Nordmakedonien.   Det ligger i kommunen Opsjtina Makedonski Brod, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje.

I omgivningarna runt Belesjnica växer i huvudsak blandskog. Runt Belesjnica är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Makedonski Brod (kommun)